Фаба () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Фаба () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Фаба () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна